Kent Norberg kan avse: 

 Kent Norberg (ishockey)
 Kent Norberg (musiker)